Сент-Арроман — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Сент-Арроман — коммуна во Франции, департамент Жер